Моске́ра () — испанская фамилия. Известные носители:

 Москера, Акивальдо (род. 1981) — колумбийский футболист;
 Москера, Аурелио (1883—1939) — эквадорский политик, президент Эквадора;
 Москера, Йон (род. 1990) — колумбийский футболист;
 Москера, Кристиан (род. 2004) — испанский футболист;
 
 Москера, Педро (род. 1988) — испанский футболист;
 Москера, Сантьяго (род. 1995) — колумбийский футболист;
 Москера, Томас Сиприано де (1798—1878) — южноамериканский военный и политический деятель;
 Москера, Франсиско Антонио (род. 1992) — колумбийский тяжелоатлет, чемпион мира 2017;
 Москера, Хаир (род. 1993) — колумбийский футболист;
 Москера, Хайро (род. 1986) — колумбийский футболист;
 Москера, Хейнер (род. 1984) — колумбийский легкоатлет, спринтер;
 Москера, Хоакин (1787—1878) — южноамериканский политический деятель;
 Москера, Эсекьель (род. 1975) — испанский велогонщик;
 Москера, Юбер (род. 1984) — колумбийский футболист.
 Составные фамилии
 Москера Гуардия, Андрес (род. 1990) — колумбийский футболист;
 Москера Чо, Виктор (1919–1997) – президент Колумбии (1981);
 Ангуло Москера, Вбеймар (род. 1992) — колумбийский и армянский футболист;
 Ривас Москера, Джонатан (род. 1998) — колумбийский тяжелоатлет.